Кранцберг (значения):

Топоним 
 Кранцберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Фамилия 
 Кранцберг, Мелвин (1917—1995) — американский учёный-историк.

См. также 
 Гранберг
 Грандберг
 Ратценберг